Деспот Стефан може бити:

 Стефан Лазаревић, владар Србије, право као кнез, а потом као деспот (1389-1427)
 Стефан Бранковић, проглашен за српског деспота 1458. године
 Стефан Бериславић, проглашен за титуларног српског деспота 1520. године

Види још 
 Стефан (име) 
 Деспот (титула)
 Деспот Јован (вишезначна одредница)